Erdős György (1901–1979) újságíró, szerkesztő, műfordító
 Erdős György (1943) síelő, edző
 Erdős György (1944–2011) műfordító, japanológus